

Сюровай — річка в Удмуртії, ліва притока Чура
 Сюровай — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Сюровай — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Див. також 
 Сюрсовай